

Geografia

Regno Unito
 Cabot – distretto di Bristol

Stati Uniti d'America
 Cabot – città della Contea di Lonoke, Arkansas
 Cabot – città della Contea di Washington, Vermont

Persone 
 Ashley Cabot, nata Simmons, nota con il ring name di Madison Rayne (1986) – wrestler statunitense
 Bruce Cabot, pseudonimo di Étienne Pelissier Jacques de Bujac (1904-1972) – attore statunitense
 Elizabeth Cabot Agassiz, nota anche con lo pseudonimo di Actaea (1822-1907) – educatrice e scrittrice statunitense
 Francis Cabot Lowell (1775-1817) – imprenditore statunitense
 Godfrey Lowell Cabot (1861-1962) – imprenditore e filantropo statunitense
 Henry Cabot Lodge (1850-1924) – politico statunitense
 Henry Cabot Lodge Jr. (1902-1985) – politico e diplomatico statunitense
 Jimmy Cabot (1994) – calciatore francese
 John Cabot, nome anglicizzato di Giovanni Caboto (1445-1498) – esploratore e navigatore italiano, padre del navigatore Sebastiano
 John Stevens Cabot Abbott (1805-1877) – scrittore e storico statunitense,  fratello di Jacob Abbott
 Lilla Cabot Perry (1848-1933) – pittrice statunitense
 Meg Cabot, propr. Meggin Patricia Cabot  (1967) – scrittrice statunitense
 Sebastian Cabot (1918-1977) – attore britannico
 Sebastian Cabot, nome anglicizzato di Sebastiano Caboto (1484-1557) – navigatore italiano, figlio del navigatore Giovanni
 Susan Cabot, pseudonimo di Harriet Shapiro (1927-1986) – attrice statunitense

Altro 
 7317 Cabot – asteroide della fascia principale
 Anelli di Cabot – strutture anomali nei globuli rossi
 Cabot House – residenza per studenti di Harvard
 Cabot Square – piazza nell'East End di Londra
 John Cabot University – università privata statunitense con sede a Roma
 Premio Maria Moors Cabot – premio per il giornalismo

Pagine correlate 
 Caboto
 USS Cabot